Mongaguá kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Mongaguá (kommunhuvudort), São Paulo, 
 Mongaguá (kommun), São Paulo,